Руслан Аушев:
 Аушев, Руслан Султанович (род. 1954) — первый президент Республики Ингушетия (1993—2001).
 Аушев, Руслан — казахстанский самбист.